Trenerzy zdobywców Pucharu Króla – zestawienie trenerów, którzy poprowadzili swój klub do zdobycia Pucharu Króla.

Pierwszą edycję rozgrywek rozegrano w 1903 roku i do 1914 roku triumfatorzy nie mieli trenerów. Pierwszym trenerem, który triumfował w rozgrywkach, był Anglik Billy Barnes w Pucharze Króla 1915 z Athletic Bilbao, . W latach 1937–1938 rozgrywki nie odbywały się z powodu wojny domowej w Hiszpanii i od 1939 roku rozgrywki odbywają się nieprzerwanie. Dotychczas rozgrywki wygrało 70 trenerów: 40 Hiszpanów, 7 Anglików, po 5 Holendrów, Jugosławianów, 4 Argentyńczyków, 2 Włochów oraz Austriak, Brazylijczyk, Chilijczyk, Irlandczyk, Portugalczyk, Walijczyk i Węgier.

Trenerzy

Klasyfikacja wszech czasów

Indywidualna

Według narodowości

Rekordy 
 Najmłodszy: Antonio Emery (15.05.1927 Real Unión – Arenas Getxo 1:0) – 21 lat i 293 dni
 Najstarszy: Helenio Herrera (18.06.1981 FC  Barcelona – Sporting Gijón 3:1) – 71 lat i 69 dni
 Najwięcej triumfów: Ferdinand Daučík (1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1966) – 6 razy
 Najwięcej triumfów z rzędu: Fred Pentland (1930–1933) – 4 razy
 Najdłuższe oczekiwanie na kolejny triumf: Helenio Herrera (21.06.1959–18.06.1981) – 21 lat i 362 dni

Triumfatorzy jako zawodnicy i trenerzy 
24 osoby wygrało rozgrywki zarówno jako zawodnik i jako trener. Pierwszy tego dokonał Arthur Johnson w Pucharze Króla 1917, trenując wówczas FC Madrid (4 razy jako zawodnik, raz jako trener).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Trenerzy zdobywców Pucharu Króla w bazie Transfermarkt

Puchar Króla
Listy piłkarskie